Юлий Иванович Старынкевич (1822—1880) — генерал-майор, герой Севастопольской обороны.

Биография 
Был вторым сыном И. А. Старынкевича. Образование получил в Артиллерийском училище, из которого выпущен в 1840 году фейерверкером 4-го класса.

30 октября 1845 года произведён в прапорщики артиллерии. В 1849 году Старынкевич принял участие в Венгерской кампании, за отличие был награждён орденами св. Анны 4-й степени и 3-й степени с бантом.

В 1854—1855 году Старынкевич, в чине поручика, принимал участие в обороне Севастополя. 20 июня 1855 года, командуя артиллерией на Камчатском люнете, он был ранен пулей в левое предплечье с раздроблением лучевой кости. За отличие при обороне Севастополя он 21 декабря 1856 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 10025 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). Кроме того за Крымскую кампанию он получил золотую саблю с надписью «За храбрость» (25 октября 1855 года) и орден св. Владимира 4-й степени с мечами (в 1856 году).

В 1864 году Старынкевич был произведён в подполковники с назначением для особых поручений к Московскому военному губернатору. В 1874 году он был произведён в генерал-майоры с увольнением от службы. 9 февраля 1879 года он был вновь определён на службу с зачислением по полевой пешей артиллерии и в запасные войска.

Среди прочих наград Старынкевич имел ордена св. Анны 2-й степени с императорской короной (1865 год), св. Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами (1870 год) и св. Владимира 3-й степени (1875 год).

Источники 
 Ежегодник русской армии за 1881 г. Часть II. — СПб., 1881. — С. 103.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007. — С. 242, 499. — ISBN 978-5-903473-05-2
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 апреля. — СПб., 1880. — С. 984.

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/116191/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Старынкевич Юлий Иванович]

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени